Cherleton steht für:
 Cherleton, englische Adelsfamilie

Cherleton ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Cherleton, 5. Baron Cherleton (1370–1421), englischer Feudalherr

 Lewis Cherleton († 1369), englischer Geistlicher, Bischof von Hereford
 Thomas Cherleton (um 1292–1344), englischer Hofbeamter und Geistlicher, Bischof von Hereford, siehe Thomas Charlton (Bischof)